Donja Batina je lahko:
 Donja Batina, Konjščina (Hrvaška)
 Donja Batina, Zlatar (Hrvaška)